South Branch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Branch Township (Crawford County, Michigan)
 South Branch Township (Wexford County, Michigan)
 South Branch Township (Minnesota)
 South Branch Township (Nebraska)